Reischau heißen folgende geographische Objekte:

 Reischau (Gemeinde Haag), Ortschaft der Gemeinde Haag am Hausruck, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Reischau (Gemeinde Hohenzell), Ortsteil von Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Reischau (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft der Gemeinde Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich